Symphonie  peut désigner les œuvres musicales suivantes :
 Symphonie  de Dmitri Chostakovitch ;
 Symphonie  de Philip Glass ;
 Symphonie  de Joseph Haydn ;
 Symphonie  de Michael Haydn ;
 Symphonie  d'Alexandre Lokchine ;
 Symphonie  de Nikolaï Miaskovski ;
 Symphonie  de Darius Milhaud ;
 Symphonie  de Wolfgang Amadeus Mozart.

11